Symphonia kan syfta på:

 Symphonia (djur) –  ett släkte av fjärilar
 Symphonia (växter) – ett släkte av växter